Никола Глишић (глумац), српски глумац
 Никола Глишић (фудбалер), српски фудбалер